Findeiß ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Findeiß (1885–1917), deutscher Alpinist
 Frank Findeiß (* 1971), deutscher Lyriker
 Pia Findeiß (* 1956), deutsche Lokalpolitikerin